Арль () — название нескольких коммун во Франции:

 Арль — город на юге Франции, в департаменте Буш-дю-Рон.
 Арль-сюр-Тек (Arles-sur-Tech) — в департаменте Восточные Пиренеи.
 Арль — округ во Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег

См. также 
 Арль-Авиньон